Filira (Φιλύρα) o Fílira es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Filira, una oceánide, también llamada Felgre, hija de Océano y Tetis. Fue la madre de Quirón por Crono.
 Filira, una ninfa hija del oceánida Asopo y de Metope. Casó con el dios fluvial Peneo, del que tuvo a Hipseo, el rey de los lápitas.
 Filira, la esposa de Nauplio y madre de Palamedes, Éax y Nausimedonte.